Асоціація «Українські технічні коноплі» () — всеукраїнська громадська неприбуткова організація, основною метою діяльності якої є захист законних прав та інтересів своїх членів у сфері технічного (промислового) коноплярства. Заснована 11 липня 2011 року.

Місія Асоціації 

Статутними завданнями Асоціації, зокрема, є:
 недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних для галузі регуляторних актів;
 усунення перешкод для розвитку коноплярства та зменшення втручання держави в діяльність членів Асоціації;
 сприяння підвищенню рівня обізнаності громадськості в господарських властивостях технічних конопель;
 популяризація технологічних інновацій, спрямованих на створення конкурентоспроможної національної продукції.

Посилання 
 

Всеукраїнські громадські організації
Засновані в Україні 2011
Коноплі в Україні